Алберик («Брик») Схотте (; 7 сентября 1919, Канегем, Бельгия — 4 апреля 2004, Кортрейк, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1940—1959 годах. Двукратный чемпион мира в групповой гонке среди профессионалов (1948, 1950). Первый победитель турнира «Вызов Дегранж-Коломбо» (1948).

Достижения 

 1939
 1-й Tour de l'Ouest
 1940
 3-й Тур Фландрии
 1941
 1-й Чемпионат Фландрии
 2-й Grote 1-MeiPrijs
 3-й Grote Prijs Stad Zottegem
 1942
 1-й Тур Фландрии
 1943
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж
 8-й Париж — Рубе
 1944
 2-й Тур Фландрии
 2-й Флеш Валонь
 1945
 1-й Нокере Курсе
 2-й Дварс дор Фландерен
 2-й Брюссель — Ингойгем
 2-й Circuit de Paris
 3-й À travers Paris
 4-й Флеш Валонь
 1946
 1-й — Этап d Дварс дор Фландерен
 1-й Париж — Брюссель
 1-й Париж — Тур
 1-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1 и 2
 1-й Omloop Mandel-Leie-Schelde
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 2-й Брюссель — Ингойгем
 3-й Дварс дор Фландерен
 3-й Тур Фландрии
 3-й Нокере Курсе
 8-й Париж — Ницца
 1947
 1-й Париж — Тур
 1-й — Этап 21 Тур де Франс
 3-й Grote Prijs Stad Vilvoorde
 5-й  Париж — Рубе
 7-й Джиро ди Ломбардия
 1948
 1-й Вызов Дегранж-Коломбо
 1-й  Чемпион мира — Групповая гонка (проф.)
 1-й Тур Фландрии
 2-й Флеш Валонь
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 2-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 7-й Париж — Тур
 8-й Бордо — Париж
 1949
 1-й Grote Prijs Stad Vilvoorde
 3-й Тур Фландрии
 4-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 1950
 1-й  Чемпион мира — Групповая гонка (проф.)
 1-й Гент — Вевельгем
 1-й — Этап 5 Тур Нидерландов
 2-й Тур Фландрии
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 2-й Омлоп Хет Ниувсблад
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1952
 4-й Вызов Дегранж-Коломбо
 1-й Париж — Брюссель
 2-й Париж — Тур
 3-й Тур Фландрии
 1953
 1-й Дварс дор Фландерен — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2b 
 2-й Париж — Брюссель
 2-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 8-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1954
 1-й Circuit des Trois Provinces
 1-й Чемпионат Фландрии
 2-й Дварс дор Фландерен
 2-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 4-й Париж — Тур
 1955
 1-й Гент — Вевельгем
 1-й Дварс дор Фландерен — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2b 
 1-й Схелдепрейс
 2-й Нокере Курсе
 2-й Paris-Limoges
 1956
 2-й Омлоп Хет Ниувсблад
 3-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 8-й Тур Фландрии
 1958
 3-й E3 Харелбеке
 1959
 3-й Дварс дор Фландерен

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Схотте, Алберик на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам